Divendres negre (comerç), dia que segueix al Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units

 Esdeveniments:
 Divendres negre (1869), escàndol financer als Estats Units
 Divendres negre (1881), desastre d'Eyemouth on moriren 189 pescadors
 Divendres negre (1910), esdeveniment especialment violent en la lluita pel sufragi femení a Anglaterra
 Divendres negre (1939), dia de focs forestals devastadors a Victoria, Austràlia, en el qual moriren 71 persones
 Divendres negre (1945), atac aeri aliat contra les tropes alemanyes a Noruega
 Divendres negre de Hollywood (1945), tumult als estudis de la Warner Bros 
 Divendres negre (1978), massacre de l'Iran
 Divendres negre (1987), tornado a Edmonton, Alberta, Canadà
 Divendres negre (2011) o United States v. Scheinberg et al., cas que implicava companyies de pòquer online 

 Pel·lícules:
 Black Friday (pel·lícula de 1916), pel·lícula estatunidenca muda dirigida per Lloyd B. Carleton i protagonitzada per Dorothy Davenport i Emory Johnson
 Black Friday (pel·lícula de 1940), pel·lícula estatunidenca dirigida per Arthur Lubin i protagonitzada per Boris Karloff i Béla Lugosi
 Black Friday (pel·lícula de 2004), pel·lícula índia dirigida per Anurag Kashyap sobre les bombes de Bombai de 1993
 Black Friday (pel·lícula de 2021), pel·lícula estatunidenca dirigida per Casey Tebo i protagonitzada per Devon Sawa i Ivana Baquero